Са́ммер (, ) — многозначный термин.

Персоналии 
Фамилия
 Саммер, Виктория (род. 1981) — английская певица, автор песен, модель и актриса.
 Саммер, Иван Адамович (1870—1921) — деятель революционного движения в России, член ЦК РСДРП, председатель Украинского Союза потребительских обществ (1920).
 Саммер, Кри (род. 1969) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинооператор, певица, автор песен, композитор и музыкант.
  (1946—2014) — американский художник, кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинооператор, редактор, журналист, писатель и преподаватель.

Имя
 — английское женское имя, по названию времени года — лето. Достаточно регулярно встречается в англоговорящих странах минимум с 1970-х годов, 50-м в Шотландии; 54-м в Новом Южном Уэльсе (Австралия), 54-м в Новой Зеландии.
Известные носительницы:
 Саммер Бартоломью (род. 1951) — американская актриса, фотомодель, Мисс США 1975.
 Саммер Бишил (род. 1988) — американская актриса.
  (род. 1985) — американская певица, музыкант, поэтесса-песенник и художница, более известная под псевдонимом Summer XO.
 Саммер Глау (род. 1981) — американская балерина и актриса.
  (род. 1993) — канадско-нидерландская пловчиха-паралимпиец.
  (род. 1992) — американская волейболистка.
 Саммер Сандерс (род. 1972) — американская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка; позднее — спортивный комментатор, репортёр, телеведущая и актриса.
  (род. 1985) — английская актриса.
  (род. 1980) — британская оперная певица.
 Саммер Феникс (род. 1978) — американская актриса, фотомодель и дизайнер.
 Саммер Элтис (род. 1979) — американская актриса и фотомодель.

Псевдоним
 Саммер Рэй (род. 1983, настоящее имя — Дэниель Моне) — американский рестлер.
 Донна Саммер (1948—2012, настоящее имя — ЛаДонна Эдриан Гейнс) — американская певица, поэтесса-песенник и художница.
 Индия Саммер (род. 1975) — американская порноактриса.
 Карен Саммер (род. 1962) — американская порноактриса.

Вымышленные
  — персонаж мыльной оперы «Молодые и дерзкие» (1973 — )
  — персонаж сериала «Одинокие сердца» (2003—2007).
  — персонаж мыльной оперы «Соседи» (1985 — )
  — персонаж анимационного сериала «Рик и Морти» (2013 — )

Топонимы 
 Саммер — озеро в Орегоне (США).
  — архипелаг Шотландии.

Составные
  — вымышленный городок из мыльной оперы «Домой и в путь» (1988 — ).
  — неинкорпорированная коммуна в Орегоне.
  — заказник в Орегоне.
  — пригород Сиднея (Австралия).

Summer 
  — песня (1976) группы War.
  — композиция (1996) группы Mogwai.
 Summer — песня (2014) диджея Кельвина Харриса.

См. также 
 Summertime — ария (1935) Джорджа Гершвина
 Соммер — фамилия
 Саммерс — фамилия и топоним
 Самнер — фамилия и топоним
 Уинтер

Примечания